Leon Krajewski, starosta powiatu żółkiewskiego
 Leon Krajewski (1890-), major Wojska Polskiego
 Leon Krajewski, porucznik Wojska Polskiego